Dierath steht für:
 Dierath (Burscheid), eine Ortschaft der Stadt Burscheid im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Dierath (Leichlingen), eine Ortschaft der Stadt Leichlingen (Rheinland) im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen